Karl Andersson är ett mycket vanligt svenskt namn, se:

Politiker 
Carl Andersson i Vallby (1827–1898), riksdagsman
Carl Andersson i Björnlunda (1832–1918), riksdagsman
Carl Andersson i Hamra (1832–1906), riksdagsman
Carl Andersson i Malmö (1841–1907), boktryckare och politiker 
Karl Andersson (xylograf) (1853–1942), xylograf och konstnär
Karl Andersson i Eliantorp (1869–1959), bondeförbundare 
Karl Andersson (partiledare) (1875–1968), liberal politiker
Karl Andersson i Katrineholm (1882–1932), socialdemokratisk politiker
Karl Andersson i Rixö (1889–1973), socialdemokratisk politiker
Karl Andersson i Björkäng, centerpolitiker, född 1895, se Karl Björkänge
Carl Arvid Anderson i Storegården (1887–1935), lantbrukare och högerpolitiker 
Carl Albert Anderson (1899–1968), direktör och socialdemokratisk politiker
Karl Magnus Andersson i Milsmaden (1853–1939), liberal politiker 
Carl Olov Andersson (född 1888), politiker

Övriga 
Carl Christoffer Andersson, kopparstickare, (1800–1863)  
Carl Andersson (arkitekt) (1826–1888)
Carl Johan Andersson (1827–1867), "Charles" Geograf och upptäcktsresande
Carl Andersson i Vaxholm (1830–1901), svensk missionär
Carl Andersson (skulptör) (1859–1929)
Karl Anderson (1865–1938), svensk guldsmed
Karl Andersson (partiledare) (1875–1968), politiker, zoolog och forskningsresande
Karl Andersson (keramiker), svensk konstnär (1880–1962)
Carl Andersson, bildkonstnär, (1888–1952)
Carl Andersson (båtbyggare) (1894-1979), båtbyggare 
Karl Andersson (filmfotograf) (1899–1967)
Karl Andersson (konstnär, 1899–1977)
Karl-Göte Andersson, bildkonstnär, (1904–1959)
Carl D. Anderson (1905-1991), fysiker, Nobelpriset i fysik 1936
Karl Andersson (författare) (1914-2000)
Carl Andersson (kompositör) (1916–1984)
Carl Einar Andersson, bildkonstnär (född 1925) 
Karl Andersson (militär) (1931–2017)
Carl Anderson (1945–2004), amerikansk soul- och musikalmusiker
Karl-Axel Andersson (född 1949), industridesigner